Skomorochow, , weibliche Form Skomorochowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Michailowitsch Skomorochow (1920–1994), sowjetischer Jagdflieger
 Wjatscheslaw Semjonowitsch Skomorochow (1940–1992), sowjetischer Leichtathlet